Чолаку () — румынская фамилия.

Известные носители 
 Чолаку, Марчел (род. 1967) — румынский государственный и политический деятель.
 Чолаку, Михай (род. 1977) — румынский регбист.